Rödelberg ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Rödelberg, Stadtteil von Neumarkt in der Oberpfalz
 Rödelberg (Fichtelgebirge), Berg (688 m) in der Hohen Heide im Fichtelgebirge
 Rödelberg, Erhebung in Reichenschwand ()